

Топоніми 
 Броньяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.

Французьке прізвище 
 Адольф Теодор Броньяр (, 14 січня 1801 — 18 лютого 1876) — французький ботанік.

Споруди 
 Палац Броньяр (), раніше називався Біржевий палац — будівля в Парижі, споруджена 1807–1825 роках.